Armand Manago
 Marianne Grunberg-Manago
 Vincent Manago